Bertulphe ou Bertulf (en ) est un anthroponyme d'origine germanique composé de l'élément bert-, dérivé du proto-germanique *berhtaz (« brillant, luisant, éclatant »), suivi de l'élément -ulphe ou -ulf, dérivé du proto-germanique *wulfaz (« loup »). Il tombe en désuétude autour de l'an 1000. 

Il fut notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Bertulphe (), seigneur de la région de Bayeux, ennemi de saint Vigor ;
  (mort en 642), abbé de Bobbio de 627 à 642 ;
 Bertulphe de Renty (mort en 705), prêtre devenu moine et fondateur de l'abbaye de Renty ;
 Bertulphe de Troyes (), évêque de Troyes ;
  (mort en 883), évêque de Trèves de 869 à 883 ;
 Bertulphe de Gistel (), noble flamand, seigneur de Gistel et époux de sainte Godelieve ;
 Bertulphe de Nangis (), chroniqueur français.

Notes et références 

Homonymie de prénom